O Longford Town é um clube de futebol irlandês que disputa a Primeira Divisão da Liga da Irlanda. Foi fundado em 1924 na cidade de Longford.

Ligações externas 
  Página Oficial

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1924